Татары в Азербайджане (, ) ― одно из национальных меньшинств, проживающих на территории Азербайджанской Республики. По данным переписи 2009 года, в стране проживали 25 882 татар, что составляло около 0,29 % от общей численности населения.

Сообщество 
В городах татары ведут примерно такой же образ жизни, как и прочие народы, населяющие современный Азербайджан. Однако в сельской местности азербайджанские татары по-прежнему придерживаются многих своих исконных традиций и обычаев. При этом по состоянию на 2020 год в стране уже не осталось ни одного полностью татарского поселения. В основном татары Азербайджана проживают в крупных городах, при этом подавляющее большинство (97 %) проживает в столице государства ― Баку, являясь тем самым третьей по численности этнической группой города; при этом большинство бакинских татар в городе живут в нём на протяжении многих поколений (в свою очередь, многие из этих коренных татар являются потомками переселенцев из пензенских, самарских, тюменских, симбирских земель, а число выходцев из собственно Татарстана сравнительно невелико). Абсолютное большинство татарского населения Азербайджанской Республики владеют как татарским, так и азербайджанским языком. Основной религией, которую исповедуют татары Азербайджана, является ислам ханафитского мазхаба . Татары, за некоторым исключением, отмечают те же праздники и памятные дни, что и все другие нации, населяющие Азербайджан. Они празднуют Новрез, Новый год и Курбан-байрам, а также их собственный национальный праздник ― Сабантуй.

Видными представителями татар Азербайджана являются:      
Земфира Мефтахетдинова — советская и азербайджанская спортсменка-стрелок (стендовая стрельба), олимпийская чемпионка 2000 года, первая спортсменка независимого Азербайджана, завоевавшая олимпийское золото. 
Марзия Даву́дова — азербайджанская, советская актриса театра и кино. Народная артистка СССР. 
Альтаф Гюльахмедов — участник Карабахской войны, поэт и художник. Александр Шамильевич Хакимов — писатель-фантаст, журналист, публицист. Фарид Хайрулин — азербайджанский фотожурналист. Расим Яхин — азербайджанский военнослужащий, участник Второй Карабахской войны. Награждён орденом «Азербайджан байрагы», медалью за освобождение города Шуша и другими государственными медалями.

Основные места проживания татарского населения в Азербайджане

Татарское население Азербайджана по годам

Примечания

Ссылки 
Боевой путь Расима Яхина
ТАТАРЫ БРАТСКОГО АЗЕРБАЙДЖАНА * Мухтадыр Хачмазского района. Азербайджан

Азербайджан
Народы Азербайджана